Филь — фамилия. Известные носители:
 Филь, Владимир Емельянович (1945—2001) — Глава администрации города Перми с 1992 года по 1996 год.
 Филь, Олег Владимирович (род. 1973) — латвийский предприниматель.
 Филь, Римма Эдуардовна (род. 1971) — заслуженный журналист Украины, главный редактор издательского дома «Донецкие новости», депутат 6 созыва донецкого областного совета от Партии регионов.